Singaporees voetbalelftal (mannen)
 Singaporees voetbalelftal (vrouwen)